Quintã, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Real
Quinta (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie dikkopjes (Hesperiidae)